Ве́рхняя Ма́ра () — аул в Карачаевском районе Карачаево-Черкесии.

Образует муниципальное образование Верхне-Маринское сельское поселение как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Расположен на реке Мара.

История 
В 1957 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР село Высокогорное переименовано в аул Верхняя Мара.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Карачаевского района
Муниципальные образования Карачаевского района
Сельские поселения Карачаево-Черкесии